Kiskunfélegyháza beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kiskunfélegyháza
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kiskunfélegyháza
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kiskunfélegyháza